Chiao-ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Botou (ort), Hebei, 
 Minzhu (häradshuvudort), Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar